Detta är en lista över alla MMA-evenemang som har arrangerats av organisationen Ultimate Fighting Championship.

Lista över evenemang 

|}

Referenser

Noter

Externa länkar
Events – UFC.com
UFC – tapology.com
UFC – sherdog.com

Ultimate Fighting Championship
Ultimate Fighting Championship-evenemang
Listor med anknytning till sport